Mörtzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Karl August Mörtzsch (1831–1907), deutscher Schachkomponist
 Otto Mörtzsch (1868–1934), Lehrer, Heimat- und Höhlenforscher